

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Milin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Mietków
 Milin – część wsi Starościn w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka
 Milin – część wsi Czyste w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
 Milin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk

Rośliny 
 Milin – rodzaj roślin należących do bignoniowatych